Кусаче могу да буду:

 Кусаче (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Кусаче (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ